Leonardo Mayer era il detentore del titolo, ma è stato battuto in finale da Nikoloz Basilašvili con il punteggio di 6-4, 0-6, 7-5.

Teste di serie 

  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Diego Sebastián Schwartzman (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
  Damir Džumhur (primo turno)

<li> Philipp Kohlschreiber (primo turno)
<li> Marco Cecchinato (primo turno)
<li> Richard Gasquet (secondo turno, ritirato)
<li> Fernando Verdasco (secondo turno)

Wildcard 

  Florian Mayer (primo turno)
  Rudolf Molleker (secondo turno)

<li> Casper Ruud (primo turno)

Qualificati 

  Nikoloz Basilašvili (campione)
  Jozef Kovalík (semifinale)

<li> Corentin Moutet (primo turno)
<li> Daniel Masur (secondo turno)

Lucky loser 
  Thiago Monteiro (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

German Open 2018